Rideweg ist der Name von

 Detlof Rideweg (?–um 1686), auch: Detlof Riedeweg, Glockengießer in Reval
 Thomas Rideweg (?–1738), auch: Thomas Riedeweg, Kurfürstlich Hannoverscher und Königlich Großbritannischer Stück- und Glockengießer

Siehe auch
 Riedeweg